Dudik ist der Familienname folgender Personen:

 Antonín Dudík (1824–1892), Pfarrer und Schriftsteller
 Beda Dudík (1815–1890), Benediktiner, Historiker, Priester und Schriftsteller; Bruder von Antonín